Plovie est un nom de famille picard, de plouvier : pluvier, oiseau de pluie, siffleur de pluie. Surnom d'un siffleur.

Variantes:
 Plouvier, Plouviez, Plouviet
 Pluvier
 Plovie, Plovier
 Plové
 Plovy, Plovyt, Plovijt
 Plouy, Plowy
 Pluy, Pluij

 Gaston Plovie (1911-1974), footballeur et entraîneur français ;
 Magali Plovie (née en 1976), femme politique belge
 Pascal Plovie (né en 1965), footballeur belge.

Patronyme picard